

Geografia 
 Geroli –  frazione del comune sparso di Terragnolo in provincia di Trento

Persone 
 Giulio Geroli – cestista e allenatore di pallacanestro italiano

Altro 
 Cascina Geroli – architettura rurale a Besana in Brianza
 Cimitero austro-ungarico di Geroli – ex cimitero di guerra divenuto monumento alla memoria dei soldati dell'esercito austro-ungarico